Сторо — топоним:

 Сторо — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже.
 Сторо — река на севере Европы.

См. также 
 Стор
 Стори